Dalnica – część wsi w gminie Drelów, w powiecie bialskim, w wojewwództwie lubelskim
 Dalnica – wzniesienie w województwie podkarpackim
 Dalnica – wzniesienie w województwie świętokrzyskim
 Dalnica – wzniesienie na Wyżynie Olkuskiej